Dédèyan ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Dédéyan (1910–2003), französischer Romanist
 Gérard Dédéyan (* 1942), französischer Historiker